Sinai kan syfta på:

Geografi

Egypten 

 Sinaihalvön – en halvö
 Sinaiöknen – en öknen på Sinaihalvön
 Sinaiberget – ett bergsmassiv på södra Sinaihalvön

Se även
 Sina ash-Shamaliyya – ett av Egyptens 27 guvernement på Norra Sinaihalvön
 Sina al-Janubiyya – ett av Egyptens 27 guvernement på Södra Sinaihalvön

Mexiko 

 Sinaí (ort i Mexiko, Teopisca), Chiapas, 
 Sinaí (ort i Mexiko, Yajalón), Chiapas, 
 Sinaí (ort i Mexiko, Huehuetán), Chiapas,